Strømsgodset Idrettsforening je norský fotbalový klub z města Drammen. Založen byl roku 1907. Dvakrát se stal norským mistrem (1970, 2013), pětkrát získal norský pohár (1969, 1970, 1973, 1991, 2010).

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Fan page 

Norské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907
Sport v Drammenu